Parzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Rüschoff-Parzinger (* 1962), deutsche Archäologin
 Franz Parzinger, deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Hans Parzinger (1886–1958), deutscher Bildhauer
 Hermann Parzinger (* 1959), Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
 Sepp Parzinger (1911–1979), deutscher Politiker (BP), MdB
 Sixtus Josef Parzinger (span.: Sixto José Parzinger Foidl; 1931–2023), Bischof von Villarrica in Chile
 Tommi Parzinger (1903–1981), deutsch-amerikanischer Grafiker und Designer